Ariza puede referirse a:
La población de Zaragoza Ariza.
El nombre común de la planta Stipa tenacissima.
El jugador de fútbol Ariza Makukula.
El jugador de baloncesto Trevor Ariza.
El empresario español Julio Ariza Irigoyen.